Тунгусла:

Реки
 Тунгусла (приток Бочанки)
 Тунгусла (приток Нерды)